Il collegio elettorale di Perugia I fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva parte del comune di Perugia (limitatamente ai rioni di Porta Susanna, Porta Eburnea, Porta San Pietro, San Costanzo e Fontivegge e ai borghi di Ferro di Cavallo, San Sisto, Olmo, Prepo, San Faustino, Sant'Andrea Subb., Monte Corneo, Lacugnana, San Martino Delfico, San Martino in Colle, San Martino in Campo, Sant'Enea, Pila, Castel del Piano, Sant'Andrea d'Agliano, San Fortunato, Boneggio, Sant'Andrea delle Fratte, Bagnaia, San Martino dei Colli, Mugnano, Fontignano, Montepetriolo). Comprendeva altresì i seguenti comuni: Assisi, Bastia, Bevagna, Bettona, Cannara, Collazzone, Deruta, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Nocera Umbra, Todi, Torgiano.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Perugia 1